Матинян — фамилия.
 Матинян, Никита Тигранович (род. 1992) — российский шахматист, гроссмейстер (2017).
 Матинян, Сергей Гайкович (1931—2017) — советско-американский физик-теоретик.